Název Vydrovo má více významů:

dolina
 Vydrovo (dolina) – dolina ve Veporských vrších na Slovensku v okrese Brezno

místní část
 Vydrovo (Čierny Balog) – místní část obce Čierny Balog na Slovensku v okrese Brezno

vodní tok
 Vydrovo (potok) – levostranný přítok Čierneho Hronu na Slovensku v okrese Brezno